Paul Ricard és un circuit automobilístic construït l'any 1969 prop de Le Castellet, al sur de França.

Història 
El circuit rep el nom de l'empresari milionari de les begudes (Paul Ricard) que vivia a la vila propera de Signes.

Durant anys va ser considerat el circuit més segur de l'època, ja que disposava de millors instal·lacions que la resta de circuits, i va ser el lloc de proves d'hivern de molts equips.

El circuit tenia 3 possibles traçats, un aeroport i una zona industrial. La zona més coneguda del traçat és la recta Mistral, de més d'un km i mig de llarg, que va seguida d'un revolt obert i que permet agafar altes velocitats.
Després de la mort de Paul Ricard, la família va decidir vendre el circuit i al maig de 1999 el va comprar Bernie Ecclestone per una xifra propera als 11 milions de dólars. Des de llavors el circuit ha estat completament reconstruït i segueix en actiu.

Va ser inaugurat l'any 1970 amb una carrera de cotxes de 2.0 litres de motor guanyada per Brian Redman.

A la F1 
A la temporada 1971 de Fórmula 1 ja es va córrer el Gran Premi de França que va ser guanyat per Jackie Stewart.
Dos anys més tard (1973) la F1 va tornar a Paul Ricard i aquesta vegada el guanyador va ser Ronnie Peterson. Niki Lauda va dominar la carrera de 1975 i el seu gran rival James Hunt ho va fer l'any següent (1976). A la cursa de 1978 va guanyar Mario Andretti.

Ja a la dècada dels 80 van tenir lloc dues importants victòries franceses, la de René Arnoux en 1982 i la de Alain Prost el 1983, tots dos pilots de la marca francesa Renault.
Després de la mort de Elio de Angelis a unes proves al circuit, es va escorçar la recta Mistral per reduir dràsticament la velocitat. A la temporada 1985 el circuit va acollir el Gran Premi de França i li seguirien diverses edicions consecutives.

A les edicions de 1986 i 1987 va obtenir la victòria Nigel Mansell, i a les de 1988 fins al 1990 va ser Alain Prost qui les va guanyar.

Paul Ricard va ser substituït a la temporada 1991 pel circuit de Magny Cours a Nevers. Actualment segueix sent seu de moltes de les proves d'hivern d'equips de Fórmula 1.

Resum de la F1

Enllaços externs 

 Circuit Paul Ricard - Pàgina oficial

Paul Ricard
Paul Ricard
Paul Ricard
Paul Ricard
Paul Ricard